Mlynky este numele purtat în limba slovacă de mai multe localități din Europa Centrală:
 Mlynky - comună din Slovacia
 Pilisszentkereszt, Pesta - localitate din Ungaria